Фарниев () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Фарниев, Дзибуш Фёдорович (1919—1990) — осетинский советский писатель. Член союза писателей России.
 Фарниев, Ирбек Валентинович (род. 1982) — российский борец, чемпион мира и Европы.